Кубок мира по санному спорту 2013/2014 — это международный турнир по санному спорту из нескольких этапов, начавшийся 16 ноября 2013 года на трассе в норвежском Лиллехаммере и завершившийся 26 января 2014 года этапом в латвийской Сигулде. Последний этап, помимо всего прочего, пошёл в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией санного спорта при поддержке компании Viessmann.

Как и в прошлый раз, лучшие результаты во всех дисциплинах показала сборная Германии — первые места в общих зачётах заняли те же спортсмены: в мужских одиночных санях победил Феликс Лох, в мужских двойках лучшими были Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, в женских одиночных санях первое место заняла Натали Гайзенбергер. Германия получила также главный приз в командной эстафете.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2013/14:

Результаты соревнований

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафета

Итоговое положение

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафета

Примечания 

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2013/2014